Eddie Murphy (acteur), een Amerikaanse komiek en acteur
Eddie Murphy (schaatser), een Amerikaanse schaatser